rentgen – potoczne określenie technik i urządzeń wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, np. zdjęcie rentgenowskie, lampa rentgenowska
 rentgen – jednostka dawki promieniowania jonizującego
 roentgen – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych (symbol Rg, łac. roentgenium; spotyka się również nazwę „rentgen”)
 Rentgen 2.0 – program telewizyjny

Zobacz też 

 Wilhelm Röntgen (1845–1923) – niemiecki fizyk, odkrywca promieniowania X, pierwszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (1901)
 Marian Rentgen – pseudonim polskiego artysty i farmaceuty Mariana Güntnera (1888–1940)
 Basse-Rentgen – miejscowość i gmina we Francji